Get It – album di Dave Edmunds del 1977
 Get It – singolo di Stevie Wonder feat. Michael Jackson del 1987
 Get It – singolo di Havana Brown del 2011
 Get It – singolo dei Black Eyed Peas del 2018